Эдуа́рд Леони́дович Матвийчу́к  (, род. , Великие Лучки, Закарпатская область, УССР, СССР) — председатель Одесской областной государственной администрации, член Партии регионов; народный депутат Украины, член фракции Партии регионов (с ноября 2007 года), член Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с декабря 2007 года).

Биография 

1980—1981 годы — ученик Ужгородского торгово-кулинарного училища.

1981—1986 годы — студент физического факультета Ужгородского государственного университета.

1986—1988 годы — учитель физики Ясинянской средней школы (Закарпатская область)

1988—1989 годы — учитель физики средней школы № 8 г. Ужгорода.

1989—1995 годы — инспектор, старший инспектор Чопской таможни.

1997—1998 годы — президент Футбольного клуба «Верховина», г. Ужгород.

2000—2002 годы — шеф-редактор газеты «Евро-Центр», г. Ужгород.

С апреля 2002 года по март 2005 года — народный депутат Украины IV созыва, избранный по спискам избирательного блока Ющенко «Наша Украина». С 28 ноября 2003 года — член депутатской фракции Партии регионов

С апреля 2006 года по ноябрь 2007 года — Народный депутат Украины 5-го созыва от Партии регионов (№ 102 в списке). Член Комитета по вопросам европейской интеграции (с июля 2006 года), член Комитета по вопросам Европейской интеграции (с июля 2006 года), член фракции Партии регионов (с мая 2006 года).

С ноября 2007 года — народный депутат Украины 6-го созыва от Партии регионов (№ 131 в списке).

С 18 марта 2010 года — председатель Одесской областной государственной администрации.

С 11 июня 2010 года по 8 ноября 2013 года— глава Одесской областной организации Партии регионов Украины.

25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Премии и награды 
 Орден «За заслуги» III степени (23 августа 2011 года).
 По результатам конкурса Общенациональной премии Украины «Человек года 2010» признан лучшим губернатором Украины за 2010 год (итоги конкурса подведены 26 марта 2011 года).

Ущемление свободы слова 
В мае 2010 года за издание распоряжения о выходе Одесской государственной администрации из соучредителей украиноязычной областной газеты «Чорноморські новини» Национальный союз журналистов Украины, принял решение включить Эдуарда Матвийчука в «десятку душителей украинской журналистики». Газета «Чорноморські новини» придерживается украинской националистической ориентации и до решения Матвийчука в значительной мере финансировалась из госбюджета.

В декабре 2010 года «Гильдия собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе» единогласно присудила Матвийчуку ежегодную «антинаграду» Гильдии «Стоп-кран одесской журналистики». Он стал одиннадцатым обладателем приза, в частности, «за создание условий, препятствующих работе членов Гильдии собственных корреспондентов, отказ от встреч с собкорами и игнорирование письменных обращений журналистов».

Общественно-политические инициативы 
Инициатор общественно-политической акции «Народный бюджет» (Одесская область, 2011–2012  г.г.)

Семья 
Жена Евгения Дмитриевна (1968 г. р.)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Эдуарда Матвийчука
 Закарпатец Эдуард Матвийчук возглавит Одесскую обладминистрацию

Выпускники вузов Ужгорода
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва